Поля́рка

 Полярка — заброшенный посёлок в Булунском улусе Республики Саха (Якутия) России.
 Полярка, она же полякра, полакра, полакр (, ,  — тип парусного судна, распространённый на Средиземноморье в XVI—XIX веках.
 Полярка, она же «Полярная правда» — старейшее региональное издание в Мурманской области.